Lagoa Santa pode ser:

 Lagoa Santa (Minas Gerais)
 Lagoa Santa (Goiás)

Desambiguações de topônimos